Баллин — фамилия.

 Баллин, Альберт (1857—1918) — немецкий промышленник, судовладелец компании Hamburg Amerika Linie (HAPAG)
 Баллин, Камилло (1944—2020) — католический прелат, епископ.
 Баллин, Мэйбл (1887—1958) — американская актриса эпохи немого кино.